Wymysłowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Grudziądz ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Nakło ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Toruń ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Sępólno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Gniezno ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Gostyń ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Konin ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Kościan ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Gdańsk ;
 du village de Wymysłowo, dans le powiat de Starogard.